Джозеф Сэбин: Сэбин, Джозеф (1770—1837) — британский ботаник, специалист по линьке, миграции и привычкам британских птиц.
  (1821—1881) — британский библиограф и издатель.